Имя видного военачальника В. И. Киквидзе носят улицы в следующих населённых пунктах:

 Улица Киквидзе — улица в Волгограде.
 Улица Киквидзе — прежнее название улицы Михаила Бойчука в Киеве.
 Улица Киквилзе — улица в Ровно.
 Улица Киквидзе — улица в Тамбове.